Платовский Элеватор  — село в Новосергиевском районе Оренбургской области. Входит в состав Покровского сельсовета.

География 
Находится к югу от железнодорожной линии Самара-Оренбург, гранича с селом Покровка и станцией Платовка.

Население
Население составляло 384 человека в 2002 году (91% русские), 144 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Новосергиевского района